Allmendgraben ist ein Gewässername. Der Name leitet sich ab von Allmende, gemeinschaftlich genutzten Grund.

 Allmendgraben (Böllinger Bach), rechter Zufluss des Böllinger Bachs nach Biberach, kreisfreie Stadt Heilbronn, Baden-Württemberg
 Allmendgraben (Brunnenbächel), rechter Zufluss des Brunnenbächels (zur Lobbach) in Mönchzell, Gemeinde Meckesheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Allmendgraben (Neckar), linker Zufluss des Neckars vor Bieringen, Stadt Rottenburg am Neckar, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Allmendgraben (Weihergraben), linker Zufluss des Weihergrabens (zum Mühlkanal Adlermühle, zur Alten Dreisam, zur Dreisam) bei Eichstetten am Kaiserstuhl, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Allmendgraben (Wolserbach), linker Zufluss des Wolserbachs (zum Lindenbach, zur Reuss) bei Waldhof (Mettmenstetten), Kanton Zürich

Siehe auch:
 Allmendbach
 Allmendbächle